VBL is een afkorting van:

 vbl is de code van het station van 't Loo in Voorburg (Nederland) 
 VBL is de code van het station van Bobbili (Indië)
 Vlaamse bridge liga
 Vlaamse Basketballiga
 Vlaamse badminton liga
 Vertical Blank, een speciale computer opdracht
 Voss-Biermann & Lawaczeck, een textielfabriek te Krefeld 
 Véhicule blindé léger, een soort militaire voertuigen van Panhard